El Gran Premio de Japón de 1995 fue la tercera prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 1995. Tuvo lugar el fin de semana del 21 al 23 de abril de 1995 en el Circuito de Suzuka.

Resultados 500cc

Resultados 250cc

Resultados 125cc

Referencias 

Gran Premio de Japón de Motociclismo